Хинтерштодер () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Кирхдорф-ан-дер-Кремс. Население составляет 993 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 150 км². Официальный код  —  40 903.

Место проведения этапов Кубка мира по горнолыжному спорту.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Вальнер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 
 Pictures of Hinterstoder and informations in English language

Общины Верхней Австрии